Osterfestspiele steht für:

 Osterfestspiele Salzburg, seit 1967 in Salzburg, Österreich
 Osterfestspiele Baden-Baden der Berliner Philharmoniker, seit 2013 im Festspielhaus Baden-Baden, Deutschland